L'appellation « Prison Saint-Michel » peut se rapporter à plusieurs anciennes prisons françaises, notamment :

 La prison Saint-Michel, située à Toulouse, ouverte en 1872 et fermée en 2009.
 La prison Saint-Michel, située à Rennes, en activité du milieu du  jusqu'en 1902.

Homonymie de monument